Монастирі на честь Благовіщення Пресвятої Богородиці.

Благовіщенський Бречицький Андроників монастир — православний монастир у селі Андроники, Корюківський район, Чернігівська область, ліквідований у 1788 році
 Вінницький Благовіщенський монастир у місті Вінниця, ліквідований 1845 року
 Благовіщенський монастир (Ніжин) — православний монастир у місті Ніжин, Чернігівська область
 Підгорецький Благовіщенський монастир біля села Підгірці, Бродівський район, Львівська область

Супрасльський Благовіщенський монастир — православний монастир у місті Супрасль, Підляське воєводство

Див. також 
 Благовіщенський собор
 Благовіщенська церква